Лунда может означать:
 Лунда — народ в Анголе, Замбии и Конго.
 Лунда (язык) — язык группы банту, распространённый в Анголе, Замбии и Конго.
 Северная Лунда и Южная Лунда — провинции Анголы.
 Лунда — государство, существовавшее в Африке в XVI—XIX веках.
 Лунда — плато в Центральной Африке.